Атлас има више значења:

 Атлас (митологија), у грчкој митологији, титан који на леђима носи небески свод
 Атласке планине, планински венац у северозападној Африци
 Високи Атлас
 Мали Атлас
 Атлас (картографија), збирка географских или астрономских карата систематски сређених у једну целину
 Атлас (анатомија), први вратни пршљен у кичменом стубу на којем стоји глава
 Атлас (архитектура), фигура снажног човека који на својим подигнутим рукама, леђима или глави носи терет греде
 Атлас (тканина), врста густе и сјајне тканине од свиле, синтетике, вискозе која је израђена атласним везом
 Атлас (сателит), други сателит планете Сатурн
 Атлас (ракета), ракета носач свемирске агенције Наса
 Атлас (дијалектологија), мапа одређене области која показује дистрибуцију одређених фонолошких, морфолошких, лексичких или других карактеристика дијалекта представљене области
 Атлас (Пенсилванија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Атлас арена, вишенаменска дворана у Лођу
 КК Атлас, кошаркашки клуб из Србије